Jodie Moore (Woodridge, 11 de abril de 1976) é uma atriz pornográfica australiana. Iniciou sua carreira no mundo erótico fazendo stripper em 2006, além de fotografar para revistas masculinas a partir de 2000.

Filmografia parcial

 Lust Connection (2005)
 Private Sports 3: Desert Foxxx (2003)
 Private Black Label 30: The Scottish Loveknot (2003)
 American Nymphette 6 (2003)
 Nymph Fever 6 (2002)
 Liquid Gold (2001)
 I Dream Of Jodie TV
 The 5th Wheel TV

Prêmios e indicações

Venus Award - Melhor atriz EUA

Ligações externas

Site oficial

Atores pornográficos da Austrália